Владимир Гриб:
 Гриб, Владимир Павлович (1937—1995) — Заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Гриб, Владимир Романович (1908—1940) — советский литературовед и исследователь проблем эстетики в литературе.